Supercoppa polacca 2017 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa polacca 2017 – torneo di pallavolo maschile